

Cinema 
 Non Fiction – film del 2016 diretto da Matee Herceg

Musica 
 Non-Fiction – album del 1978 del musicista jazz Steve Kuhn.
 Non-Fiction – album del 1979 del musicista Christian Boulé.
 Non Fiction – album del 1983 del gruppo musicale rock'n'roll The Blasters.
 Non-Fiction – album del 1994 del gruppo musicale hip hop Black Sheep.
 Non-Fiction – album del 1997 del gruppo musicale hip hop Rugged Brood.
 Non-Fiction – album del 2000 del musicista hip hop Mausberg.
 Non-Fiction – album del 2008 del gruppo elettronico Cane.
 Non-Fiction – singolo del 2014 del gruppo post-rock Death Blues.
 Non-Fiction – album del 2015 del musicista Ne-Yo.